Bavayia — род ящериц семейства Diplodactylidae инфраотряда гекконообразных. Виды рода Bavayia также известны как новокаледонские гекконы или бавайи. Распространены на островах Новой Каледонии и Луайоте. Размеры от умеренно мелких до средних, от других родов их отличает длина хвоста и форма пальцев. У всех представителей рода удлинённые пальцы. Имеют довольно скудную окраску. Ведут ночной образ жизни и проводят светлое время суток, прячась под корой, камнями или в углублениях на деревьях. Родовое название дано в честь французского фармацевта и герпетолога Артура Бавея.

Виды 
По одним данным выделяют 12 видов этого рода, по другим — 44.

 Bavayia crassicollis Roux, 1913
 Bavayia cyclura (Günther, 1872)
 Bavayia exsuccida Bauer, A. Whitaker & Sadlier, 1998
 Bavayia geitaina J.L. Wright, Bauer & Sadlier, 2000
 Bavayia goroensis Bauer, Jackman, Sadlier, Shea & A. Whitaker, 2008
 Bavayia montana Roux, 1913
 Bavayia nubila Bauer, Sadlier, Jackman & Shea, 2012
 Bavayia ornata Roux, 1913
 Bavayia pulchella Bauer, A. Whitaker & Sadlier, 1998
 Bavayia robusta J.L. Wright, Bauer & Sadlier, 2000
 Bavayia sauvagii (Boulenger, 1883)
 Bavayia septuiclavis Sadlier, 1989

Ранее в род включались также ещё два вида: Paniegekko madjo и Dierogekko validiclavis.

Примечания 

Diplodactylidae
Фауна Австралии и Океании